Valga (historisk ) er en by i det sydlige Estland, med et indbyggertal på . Byen ligger på grænsen til nabolandet Letland, og er stort set sammenvokset med det lettiske by Valka, der ligger lige på den anden side af grænsen.

Valga er venskabsby med den danske by Kalundborg.

Valga fik stadsrettigheder i 1584.

Befolkningsudvikling 

Valgas indbyggere efter etnisk tilhørsforhold

Noter

Litteratur 
 Eesti A&O (Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1993)

Byer i Estland